Хоккейная лига Восточного побережья () — профессиональная хоккейная лига среднего уровня. Базируется в Принстоне. Находится на втором (среднем) уровне профессиональных лиг Северной Америки (АА). В лиге играют 28 команд из США и Канады. Все клубы ECHL аффилированы с командами Национальной хоккейной лиги и Американской хоккейной лиги.

Деление 
 Западная конференция — Центральный и Горный дивизионы
 Восточная конференция — Северный и Южный дивизионы

История 
Лига была основана в 1988 году. Для участия в первом сезоне было собрано 5 клубов из двух прекративших существование лиг (Хоккейной лиги Атлантического побережья и Всеамериканской хоккейной лиги).

После распада  некоторые из оставшихся после неё клубов присоединились к Хоккейной лиге Восточного побережья.

19 мая 2003 года Хоккейной лиге Восточного побережья сменила название с East Coast Hockey League на более простое — ECHL.

С сезона 2003—2004 появились конференции — Американская и Национальная.

15 июня 2010 года совет директоров лиги изменил названия конференций и дивизионов:

Клубы 
На сезон 2022/23.

Плей-офф 
Победителю плей-офф ECHL вручается Кубок Келли. Он вручается с 1997 года, до этого победитель плей-офф награждался Кубком Райли. Кубок Келли назван в честь Патрика Келли, первого комиссионера ECHL. Кубок вручается победителям, остаётся у них на год и возвращается лиге перед стартом плей-офф следующего сезона.

Ссылки 
 ECHL website

Хоккейные лиги Северной Америки
Появились в 1988 году в США